IIW est un sigle qui peut désigner :
 Institution interdépartementale des wateringues, un établissement public territorial du Nord de la France ;
 , un organisme scientifique et d'ingénierie international pour le soudage, le brasage et les technologies connexes.